Золотой глобус: 
 Золотой глобус (премия) (Golden Globe) — американская кинопремия.
  — итальянская кинопремия.
 Золотой глобус (журнал) — российский научно-познавательный журнал, выходивший в 2008—2012 гг.; в комплект с журналом прилагался DVD-диск.
 Golden Globe (гонка)  — кругосветная гонка, одиночных участников на яхтах, без какой-либо современной электронной техники; первая прошла в 1968 году.

Примечания